Zero steht für:

 die Zahl Null in verschiedenen Sprachen (bspw. englisch, italienisch, polnisch, katalanisch und baskisch; französisch zéro)
 Zero, übliche Zusatzbezeichnung zucker- bzw. kalorienfreier Produkte zu Vermarktungszwecken, siehe Light-Produkt
 :/dev/zero, virtuelle Gerätedatei
 Mitsubishi A6M Zero, japanisches Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 Zero (Album), Jazzalbum von Matthew Shipp
 Zero (Theaterstück), Komödie von Fritz von Unruh
 Zero (Unternehmen), europäisches Modeunternehmen mit Sitz in Bremen
 Zero Halliburton, ursprünglich US-amerikanisches, heute japanisches Unternehmen, das robustes Reisegepäck aus Aluminium herstellt
 Zero Motorcycles, einen US-amerikanischen Hersteller von Motorrädern mit Elektromotoren bzw. auch dessen Modelle.
 Zero Skateboards, US-amerikanisches Skateboardunternehmen
 Zero/Zero oder zero/zero, Ausschuss mit einem Schleudersitz, wenn sich das Flugzeug noch am Boden befindet (Höhe 0, Geschwindigkeit 0)
 Zero Branco, eine Gemeinde in der Provinz Treviso in der italienischen Region Venetien
 Zero (Fluss), Fluss in Venetien
 (4321) Zero, Hauptgürtelasteroid
 Zero (Spiel-Engine), eine von Pandemic Studios entwickelte Spiel-Engine
 Zero Engineering, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Zero Point, Kap an der Nordseite der Assistance Bay innerhalb der Possession Bay an der Nordküste Südgeorgiens
 Vision Zero (deutsch Vision Null), verschiedene Ansätze, die das Ziel vereint, Unfälle und Verletzungen sowie Erkrankungen des Menschen zu verhindern
 die Aldeias Zero I, Zero II, Zero III, Zero IV und Zero V in Fatuhada, Osttimor

Zero ist der Titel folgender Filme:
 Zero (2009), ein Film von Pawel Borowski aus dem Jahr 2009
 Zero (2018), ein Film von Aanand L. Rai aus dem Jahr 2018
 Zero (2021), ein Film von Jochen Alexander Freydank aus dem Jahr 2021

Zero ist der Vorname folgender Person:
 Zero Chou, taiwanische Journalistin, Filmproduzentin und Filmregisseurin

Zero ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Zero, Pseudonym von Jan Lier (1852–1917), böhmisch-österreichischer Schriftsteller
 Mike Zero, Pseudonym von Michael Köhn (1971–2018), deutscher Musiker
 Renato Zero (* 1950), italienischer Sänger, Komponist und Schauspieler

Zero ist der Künstlername von:
 Zero Mostel (1915–1977), US-amerikanischer Schauspieler
 in der Schreibweise Zéró: Hans Schleger (1898–1976), deutsch-britischer Grafiker
 Zero 9:36, US-amerikanischer Rapper und Sänger

ZERO steht für:
 ZERO, 1957 von Otto Piene und Heinz Mack gegründete Künstlergruppe
 ZERO foundation, Zentrum wissenschaftlicher Forschung zur ZERO-Bewegung, siehe ZERO #ZERO-Foundation
 ZERO, Kriminalroman von Marc Elsberg, siehe Zero – Sie wissen, was du tust
 ZERO bar, US-amerikanischer Schokoriegel

Siehe auch:
 Cero
 Sero

Abkürzung